Arne Francke (1904-1973) – cavaliere svedese di salto ad ostacoli
 August Hermann Francke (1663-1727) – teologo e pedagogo tedesco
 Christoph Bernhard Francke, noto anche come Bernhard Christoph Francken (1660/1670-1729), pittore tedesco
 Maestro Francke o Meister Francke (1380/1390 circa-1435 circa) – pittore tedesco